Stievenart peut désigner :
 Auguste Stiévenart-Béthune (1817-1892), homme politique français ;
 Fernand Stiévenart (1862-1922), peintre français ;
 Jean-Hervé Stiévenart (1954-2022), athlète français ;
 Michel Stiévenart (1910-1991), sculpteur, dessinateur et numismate belge ;
 Pol Stievenart (1877-1960), peintre belge ;
 Stève Stievenart (1977-), nageur en eau libre français.